Der Zehnkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris wurde am 11. und 12. Juli 1924 ausgetragen. 36 Athleten nahmen teil.

Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Harold Osborn, der fünf Tage zuvor die Goldmedaille im Hochsprung gewonnen hatte. Osborns Landsmann Emerson Norton gewann die Silbermedaille, Bronze ging an den estnischen Weltrekordinhaber Aleksander Klumberg.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Anmerkung:
Bei den Olympischen Spielen 1912 hatte Jim Thorpe 8412,955 Punkte nach der Wertung von 1912 erzielt, was 6564 Punkten nach der heutigen Wertung von 1985 entspricht. Doch der Wettkampf war über drei Tage verteilt durchgeführt worden, sodass seine Leistung nicht anerkennungsfähig war.

Rekordverbesserung 
Der US-amerikanische Olympiasieger Harold Osborn verbesserte den bestehenden Weltrekord im Wettkampf am 11./12. Juli um 907,42 Punkte auf 7710,775 Punkte (6478 Punkte nach der heutigen Wertung von 1985).

Durchführung des Wettbewerbs 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt. Am 11. Juli gab es den 100-Meter-Lauf, den Weitsprung, das Kugelstoßen, den Hochsprung und den 400-Meter-Lauf. Am 12. Juli folgten dann der 110-Meter-Hürdenlauf, der Diskuswurf, der Stabhochsprung, der Speerwurf und der abschließende 1500-Meter-Lauf.

Teilnehmer 
Folgende 36 Athleten aus 22 Ländern nahmen an dem olympischen Wettkampf teil:

Disziplinen

100-Meter-Lauf

Weitsprung

Kugelstoßen 
Der US-Amerikaner Otto Anderson, der im Weitsprung ohne gültigen Versuch geblieben war, trat zum Kugelstoßen nicht mehr an.

Hochsprung

400-Meter-Lauf 
Der Schwede Evert Nilsson und der Ungar Elemér Somfay traten zum 400-Meter-Lauf nicht mehr an.

110-Meter-Hürdenlauf 
Der Este Valter Ever und der Jugoslawe Ðuro Gašpar traten zu dieser sechsten Disziplin nicht mehr an.

Diskuswurf 
Der Australier Dennis Duigan, der Schwede Bertil Fastén, der Schweizer Adolf Meier und der Finne Iivari Yrjölä traten zu dieser siebten Disziplin nicht mehr an.

Stabhochsprung 
Der Brite Percy Spark trat zu dieser achten Disziplin nicht mehr an.

Speerwurf 
Der Franzose Gabriel Sempé trat zu dieser neunten Disziplin nicht mehr an.

1500-Meter-Lauf

Endstand 

Datum: 11./12. Juli 1924

Die beiden Topfavoriten dieses Wettbewerbs waren der Weltrekordler Aleksander Klumberg aus Estland und der US-Amerikaner Harold Osborn. Leider war der Este – mit vollem Namen Aleksander Klumberg-Kolmpere – durch eine Magenverstimmung gehandicapt, sodass er nicht sein volles Leistungspotential ausschöpfen konnte. Deshalb konnte er im Kampf um Gold hier nicht mit eingreifen, errang aber die Bronzemedaille. An der Spitze lieferten sich Osborn und sein Landsmann Emerson Norton bis zur achten Disziplin ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Olympiasieg. Der Speerwurf und der abschließende 1500-Meter-Lauf brachten Osborn den Sieg. Vor dem Speerwurf hatte Osborn noch um fast 55 Punkte hinter Norton zurückgelegen. In den beiden abschließenden Disziplinen erreichte Osborn 1287,275, Norton hingegen nur 872,775 Punkte. Fast wäre auch noch der Bronzemedaillengewinner Klumberg zu Norton aufgeschlossen. Vor dem Speerwurf hatte er noch um 582,810 Punkte hinter Norton zurückgelegen. Am Ende fehlten dem Esten nur 21,535 Punkte.

Harold Osborn hatte fünf Tage zuvor den Wettbewerb im Hochsprung gewonnen. Damit ist er bis heute der einzige Sportler, der bei Olympischen Spielen die Goldmedaille sowohl im Zehnkampf als auch in einer Spezialdisziplin gewinnen konnte. Auch Osborns ausgezeichnetes Ergebnis reichte nicht ganz heran an die Leistung des Jim Thorpe heran, die dieser bei den 1912 gezeigt hatte. Allerdings war der Wettbewerb damals auf drei Tage verteilt gewesen.

Zur besseren Einordnung der Leistungen sind die nach heutigem Wertungssystem umgerechneten Punktzahlen mit angegeben. Nach dieser heute gültigen Tabelle hätte es verschiedentlich andere Platzierungen ergeben. Aber diese Vergleiche sind nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten. Am auffälligsten wird das im Stabhochsprung, bei dem damals mit ganz anderen Stäben gesprungen wurde als heute.

Literatur 
 Ekkehard zur Megede, Die Geschichte der olympischen Leichtathletik, Band 1: 1896–1936, Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 2. Auflage 1970, S. 172f

Weblinks 
 SportsReference decathlon, web.archive.org, sports-reference.com (englisch), abgerufen am 10. September 2017
 VIIIeme Olympiade, Paris 1924, Rapport Officiel du Comité Olympique Français, französisch (PDF; 85.594 KB), abgerufen am 6. Juni 2021
 Olympedia, 1924 Summer Olympics, Athletics Decathlon, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 6. Juni 2021
 Olympic Games Paris 1924, Athletics, decathlon men, Seite des IOC zur Leichtathletik bei den Olympischen Spielen 1924, olympic.org (englisch), abgerufen am 6. Juni 2021
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 6. Juni 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1924